«Клуб Универсида́д Насьона́ль» (), также «Пумас УНАМ» или «Пу́мас» — мексиканский футбольный клуб из города Мехико, выступающий в Лиге МХ. Образован в 1954 году. Аббревиатура УНАМ происходит от названия владельца клуба — Национального автономного университета Мексики (, «Универсида́д Насьона́ль Ауто́нома де Ме́хико»).

История 

Клуб семь раз становился чемпионом Мексики и трижды выигрывал Кубок чемпионов стран КОНКАКАФ. В 2005 году играл в финале Южноамериканского кубка, где уступил аргентинской «Боке Хуниорс». Один из сильнейших футбольных клубов в мексиканском чемпионате. Имеет две резервные команды, выступающие во второй и третьей по иерархии лигах Мексики.

Достижения 
 Чемпион Мексики (7): 1976/77, 1980/81, 1990/91, Кл. 2004, Ап. 2004, Кл. 2009, Кл. 2011
 Вице-чемпион Мексики (8): 1967/68, 1977/78, 1978/79, 1984/85, 1987/88, Ап. 2007, Ап. 2015, 2020
 Обладатель Кубка Мексики (1): 1974/75
 Обладатель трофея Чемпион чемпионов Мексики (2): 1975, 2004
 Финалист Южноамериканского кубка (1): 2005
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (3): 1980, 1982, 1989
 Обладатель Межамериканского кубка (1): 1981

Фарм-клубы

«Пумас Морелос» 
Выступает во втором по силе дивизионе страны — Лиги Ассенсо. В последних трёх сезонах клуб не показывает хороших результатов, заканчивая чемпионат в конце турнирной таблицы. Лучшим достижением этой резервной команды является первое место в третьей группе чемпионата Апертуры лиги  в сезоне 2008—2009. А на следующий сезон в только что созданной лиге Ассенсо МХ команда завершила чемпионат Клаусуры на четвёртой позиции. В сезоне 2012—2013 фарм-клуб закончил первенство Апертуры на последнем пятнадцатом месте. В следующем сезоне команда будет выступать в Сегунде.

«Пумас Наукальпан» 
Ещё одна резервная команда клуба мексиканской Лиги МХ Пумас. Является третьей по силе командой после УНАМ Пумас и Пумас Морелос, выступающих в Лиги МХ и Ассенсо МХ соответственно. В данный момент представляет третью лигу чемпионата Мексики по футболу — Сегунду, играя в дивизионе Нуэвос Талентос, Группе 1.

Стадион 

Пумас выступают на стадионе «Олимпико Университарио», вмещающем 76 тыс. зрителей.

В 1968 году на этом стадионе проходили летние Олимпийские игры. Также стадион принимал чемпионаты мира 1970 и 1986 годов.

Знаменитые игроки 
 См. также Игроки ФК «УНАМ Пумас»

  Пабло Баррера
  Энрике Борха
  Уго Санчес
  Хорхе Кампос
  Луис Гарсия
  Гонсало Пинеда
  Леонардо Куэльяр
  Франсиско Фонсека
  Бруно Мариони
  Мартин Кардетти
  Леандро Аугусту
  Жозе Айлтон
  Альваро Гонсалес
  Хуан Карлос Вера
  Агустин Дельгадо
  Дарио Верон
  Майк Сорбер
  Бора Милутинович
  Дани Алвес

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт